Чемпионат Азии по самбо 2014 года прошёл в городе Ташкент (Узбекистан) 1—6 июня. В соревнования приняли участие более 400 спортсменов из 17 стран.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Боевое самбо

Примечания

Ссылки 
 
 

2014
самбо
самбо
самбо
Международные соревнования по самбо в Узбекистане
Международные спортивные соревнования в Ташкенте
2014 год в самбо
Июнь 2014 года